Panew ist der Familienname folgender Personen: